Seattle Public Library steht für:

 Seattle Public Library (Bibliothekssystem), öffentliches Bibliothekssystem in Seattle, Washington, Vereinigte Staaten 

im NRHP gelistete Objekte:

 Seattle Public Library (N. 35th St., Seattle, Washington), NRHP-ID 82004252
 Seattle Public Library (Rainier Ave. South, Seattle, Washington), NRHP-ID 82004909
 Seattle Public Library (E. Green Lake Dr., N., Seattle, Washington), NRHP-ID 82004253
 Seattle Public Library (Roosevelt Way, NE, Seattle, Washington), NRHP-ID 82004251
 Seattle Public Library (42nd Ave., SW, Seattle, Washington), NRHP-ID 82004249
 Seattle Public Library (W. Garfield St., Seattle, Washington), NRHP-ID 82004250